Ligetfalva (Magyarország), zalai település, korábbi neve Zalanémetfalu volt
Ligetfalva (Szlovénia), szintén korábbi zalai település,